Білошапка Михайло Іванович (1924-?) — український композитор, бандурист

 Білошапка — село, Гайський міський округ, Оренбурзька область, Росія